Anne Lise Herland (1946) – lunghista norvegese 
 Doug Herland (1951-1991) – canottiere statunitense
 Elisa Hensler (1836-1929) – attrice svizzera
 Karl Friedrich Hensler (1759-1825) – direttore teatrale e commediografo tedesco
 Leszek Hensler (1956-2015) – hockeista su prato polacco
 Paul G. Hensler (1947) – attore e sceneggiatore statunitense